Пётр Алексе́евич Виногра́дов:
 Виноградов, Пётр Алексеевич (1858—1910) — русский архитектор.
 Виноградов, Пётр Алексеевич — Георгиевский кавалер; поручик; 12 января 1917.
 Виноградов, Пётр Алексеевич (1847—1907) — генерал-майор артиллерии русской армии.
 Виноградов, Пётр Алексеевич (1941—2017) — Заслуженный деятель науки РФ, Заместитель Председателя Госкомспорта.